de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Tk-toolkit, software voor het ontwerpen van een grafische gebruikersomgeving
 de ISO-landencode van Tokelau (TK)
 de ISO-taalcode voor het Turkmeens (tk)
 de IATA-code van Turkish Airlines